La secuencia de Pentecostés Veni Sancte Spiritus es una oración en latín, con la que la Iglesia pide su asistencia al Espíritu Santo. Recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles en Pentecostés, narrada en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. 

El texto se atribuye a Stephen Langton (alrededor de 1150-1228), arzobispo de Canterbury, aunque también fueron considerados sus autores tanto el rey de Francia Roberto II el Piadoso (970-1031) como el papa Inocencio III (ha. 1161-1216).

Veni Sancte Spiritus es una de las cinco secuencias que se mantuvieron tras la reforma litúrgica realizada por el Concilio de Trento.

El texto en latín y su traducción

Véase también 
 Himno Veni creator spiritus
Magnificat

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 

Liturgia católica
Secuencias